Moin bezeichnet:

 Moin, eine (vor allem) norddeutsche Begrüßung
 Moin (Costa Rica), Ort in Costa Rica
 Moin (Rinbung) (), eine Gemeinde des Kreises Rinbung im Regierungsbezirk Xigazê des Autonomen Gebiets Tibet in der VR China
 in der nordischen Mythologie eine unter der Weltenesche Yggdrasil hausende Schlange, siehe Goin und Moin

Moin ist der Familienname folgender Personen:

 Mostafa Moin (* 1951), iranischer Politiker und Wissenschaftler
 Parviz Moin (* 1952), iranisch-US-amerikanischer Ingenieur

Siehe auch:

 MoinMoin